Di seguito una lista di asteroidi dal numero 368001 al 369000 con data di scoperta e scopritore.

368001-368100 

|-
|368001 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368002 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368003 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368004 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368005 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368006 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368007 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368008 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368009 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368010 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368011 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368012 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368013 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368014 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368015 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368016 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368017 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368018 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368019 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368020 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|368021 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368022 -  ||   ||  || CSS
|-
|368023 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368024 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368025 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368026 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368027 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368028 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368029 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368030 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368031 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368032 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368033 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368034 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368035 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368036 -  ||   ||  || CSS
|-
|368037 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|368038 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368039 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368040 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368041 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368042 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368043 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368044 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368045 -  ||   ||  || CSS
|-
|368046 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368047 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368048 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368049 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368050 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368051 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368052 -  ||   ||  || CSS
|-
|368053 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368054 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368055 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368056 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368057 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368058 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368059 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368060 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368061 -  ||   ||  || Boattini, A.
|-
|368062 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368063 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368064 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368065 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368066 -  ||   ||  || CSS
|-
|368067 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368068 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368069 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368070 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368071 -  ||   ||  || CSS
|-
|368072 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368073 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368074 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368075 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368076 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368077 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368078 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368079 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368080 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368081 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368082 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368083 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368084 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368085 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368086 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368087 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368088 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368089 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368090 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368091 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368092 -  ||   ||  || WISE
|-
|368093 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368094 -  ||   ||  || CSS
|-
|368095 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368096 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368097 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368098 -  ||   ||  || ESA OGS
|-
|368099 -  ||   ||  || WISE
|-
|368100 -  ||   ||  || WISE
|}

368101-368200 

|-
|368101 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368102 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368103 -  ||   ||  || Deep Lens Survey
|-
|368104 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368105 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|368106 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368107 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368108 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368109 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368110 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368111 -  ||   ||  || CSS
|-
|368112 -  ||   ||  || CSS
|-
|368113 -  ||   ||  || CSS
|-
|368114 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368115 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|368116 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368117 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368118 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|368119 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368120 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368121 -  ||   ||  || CSS
|-
|368122 -  ||   ||  || CSS
|-
|368123 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368124 -  ||   ||  || CSS
|-
|368125 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|368126 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368127 -  ||   ||  || CSS
|-
|368128 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368129 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368130 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368131 -  ||   ||  || CSS
|-
|368132 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368133 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368134 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368135 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368136 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368137 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368138 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368139 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368140 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368141 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368142 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368143 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368144 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368145 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368146 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368147 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368148 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368149 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368150 -  ||   ||  || Shoemaker, C. S.
|-
|368151 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368152 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368153 -  ||   ||  || Modra
|-
|368154 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368155 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368156 -  ||   ||  || ODAS
|-
|368157 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368158 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368159 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368160 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368161 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368162 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368163 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368164 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368165 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368166 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368167 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368168 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368169 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368170 -  ||   ||  || CSS
|-
|368171 -  ||   ||  || CSS
|-
|368172 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368173 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368174 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368175 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368176 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368177 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368178 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368179 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368180 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368181 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368182 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368183 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368184 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368185 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368186 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368187 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368188 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368189 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368190 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368191 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368192 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368193 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368194 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368195 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368196 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368197 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368198 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368199 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368200 -  ||   ||  || NEAT
|}

368201-368300 

|-
|368201 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368202 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368203 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368204 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368205 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368206 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368207 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368208 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368209 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368210 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368211 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368212 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368213 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368214 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368215 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368216 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368217 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368218 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368219 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368220 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368221 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368222 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368223 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368224 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368225 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368226 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368227 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368228 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368229 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368230 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368231 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368232 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368233 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368234 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368235 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368236 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368237 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368238 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368239 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368240 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368241 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368242 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368243 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368244 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368245 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368246 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368247 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368248 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368249 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368250 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368251 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368252 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368253 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368254 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368255 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368256 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368257 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368258 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368259 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368260 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368261 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368262 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368263 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368264 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368265 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368266 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368267 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368268 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368269 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368270 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368271 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368272 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368273 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368274 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368275 -  ||   ||  || Eskridge
|-
|368276 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368277 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368278 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368279 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368280 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368281 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368282 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368283 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368284 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368285 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368286 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368287 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368288 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368289 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368290 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368291 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368292 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368293 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368294 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368295 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368296 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368297 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368298 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368299 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368300 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|}

368301-368400 

|-
|368301 -  ||   ||  || OAM
|-
|368302 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368303 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368304 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368305 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368306 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|368307 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368308 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368309 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368310 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368311 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368312 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368313 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368314 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368315 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368316 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368317 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368318 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368319 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368320 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|368321 -  ||   ||  || Hoenig, S. F.
|-
|368322 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368323 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368324 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368325 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368326 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368327 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368328 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368329 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368330 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368331 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368332 -  ||   ||  || CSS
|-
|368333 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|368334 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368335 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368336 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368337 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368338 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368339 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368340 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368341 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368342 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368343 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368344 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368345 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368346 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368347 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368348 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368349 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368350 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368351 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368352 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368353 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368354 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368355 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368356 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368357 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368358 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368359 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368360 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368361 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368362 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368363 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368364 -  ||   ||  || WISE
|-
|368365 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368366 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368367 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368368 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368369 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368370 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368371 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368372 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368373 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368374 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368375 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368376 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368377 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368378 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368379 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368380 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368381 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368382 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368383 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368384 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368385 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368386 -  ||   ||  || Matson, R.
|-
|368387 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368388 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368389 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368390 -  ||   ||  || Palomar
|-
|368391 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368392 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368393 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368394 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368395 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368396 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368397 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368398 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368399 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368400 -  ||   ||  || LINEAR
|}

368401-368500 

|-
|368401 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368402 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368403 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368404 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368405 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368406 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368407 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368408 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368409 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368410 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368411 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368412 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368413 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368414 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368415 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368416 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368417 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368418 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368419 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368420 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368421 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368422 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368423 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368424 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368425 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368426 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368427 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368428 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368429 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368430 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368431 -  ||   ||  || La Palma
|-
|368432 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368433 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368434 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368435 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368436 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368437 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368438 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368439 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368440 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368441 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368442 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368443 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368444 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368445 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368446 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368447 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368448 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368449 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368450 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368451 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368452 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368453 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368454 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368455 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368456 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|368457 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368458 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368459 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368460 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368461 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368462 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368463 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368464 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368465 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368466 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|368467 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368468 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368469 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368470 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368471 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368472 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368473 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368474 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368475 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368476 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368477 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368478 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368479 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368480 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368481 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368482 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368483 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368484 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368485 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368486 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368487 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368488 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368489 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|368490 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368491 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368492 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368493 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368494 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368495 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368496 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368497 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368498 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368499 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368500 -  ||   ||  || NEAT
|}

368501-368600 

|-
|368501 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368502 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368503 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368504 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368505 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368506 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368507 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368508 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368509 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368510 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368511 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368512 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368513 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368514 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368515 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368516 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368517 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368518 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368519 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368520 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|368521 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368522 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368523 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368524 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368525 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368526 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368527 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368528 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368529 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368530 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368531 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368532 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368533 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368534 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368535 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368536 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368537 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368538 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368539 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368540 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368541 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368542 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368543 -  ||   ||  || CSS
|-
|368544 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368545 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368546 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368547 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368548 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368549 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368550 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368551 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368552 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368553 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368554 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368555 -  ||   ||  || CSS
|-
|368556 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368557 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368558 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368559 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368560 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368561 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368562 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368563 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368564 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368565 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368566 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368567 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368568 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368569 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368570 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368571 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368572 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368573 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368574 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368575 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|368576 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368577 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368578 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|368579 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368580 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368581 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368582 -  ||   ||  || Klet
|-
|368583 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|368584 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|368585 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368586 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368587 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368588 Lazrek  ||   ||  || Ory, M.
|-
|368589 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368590 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368591 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368592 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368593 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368594 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368595 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368596 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368597 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368598 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368599 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368600 -  ||   ||  || LINEAR
|}

368601-368700 

|-
|368601 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368602 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368603 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368604 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368605 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368606 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368607 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368608 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368609 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368610 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368611 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368612 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368613 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368614 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368615 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368616 -  ||   ||  || Skillman, D.
|-
|368617 Sebastianotero  ||   ||  || Cooney Jr., W. R., Gross, J.
|-
|368618 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|368619 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368620 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368621 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368622 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368623 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368624 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368625 -  ||   ||  || Moletai
|-
|368626 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368627 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368628 -  ||   ||  || Merida
|-
|368629 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368630 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368631 -  ||   ||  || CSS
|-
|368632 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368633 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368634 -  ||   ||  || CSS
|-
|368635 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368636 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368637 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368638 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368639 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368640 -  ||   ||  || CSS
|-
|368641 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368642 -  ||   ||  || CSS
|-
|368643 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368644 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368645 -  ||   ||  || CSS
|-
|368646 -  ||   ||  || CSS
|-
|368647 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368648 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368649 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368650 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368651 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368652 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368653 -  ||   ||  || CSS
|-
|368654 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368655 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368656 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368657 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368658 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368659 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368660 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368661 -  ||   ||  || CSS
|-
|368662 -  ||   ||  || CSS
|-
|368663 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368664 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368665 -  ||   ||  || CSS
|-
|368666 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368667 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368668 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368669 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368670 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368671 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368672 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368673 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368674 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368675 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368676 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368677 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|368678 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368679 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368680 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368681 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368682 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368683 -  ||   ||  || Pauwels, T.
|-
|368684 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368685 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368686 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368687 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368688 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368689 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368690 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368691 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368692 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368693 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368694 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368695 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368696 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368697 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368698 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368699 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368700 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

368701-368800 

|-
|368701 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368702 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368703 -  ||   ||  || Durig, D. T.
|-
|368704 Roelgathier ||   ||  || Pauwels, T.
|-
|368705 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368706 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368707 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368708 -  ||   ||  || CSS
|-
|368709 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368710 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368711 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368712 -  ||   ||  || CSS
|-
|368713 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368714 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368715 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368716 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368717 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368718 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368719 Asparuh  ||   ||  || Fratev, F.
|-
|368720 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368721 -  ||   ||  || CSS
|-
|368722 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|368723 -  ||   ||  || CSS
|-
|368724 -  ||   ||  || CSS
|-
|368725 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368726 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368727 -  ||   ||  || CSS
|-
|368728 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368729 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368730 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368731 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368732 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368733 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368734 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368735 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368736 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368737 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368738 -  ||   ||  || CSS
|-
|368739 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368740 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368741 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368742 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368743 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368744 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368745 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368746 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368747 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368748 -  ||   ||  || CSS
|-
|368749 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368750 -  ||   ||  || CSS
|-
|368751 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368752 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368753 -  ||   ||  || CSS
|-
|368754 -  ||   ||  || CSS
|-
|368755 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|368756 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|368757 -  ||   ||  || CSS
|-
|368758 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368759 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368760 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368761 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368762 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368763 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368764 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368765 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368766 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368767 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368768 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368769 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368770 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368771 -  ||   ||  || Healy, D.
|-
|368772 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368773 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368774 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368775 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368776 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368777 -  ||   ||  || CSS
|-
|368778 -  ||   ||  || CSS
|-
|368779 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368780 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368781 -  ||   ||  || CSS
|-
|368782 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368783 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368784 -  ||   ||  || CSS
|-
|368785 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368786 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368787 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368788 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368789 -  ||   ||  || Lowe, A.
|-
|368790 -  ||   ||  || CSS
|-
|368791 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368792 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368793 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368794 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368795 -  ||   ||  || CSS
|-
|368796 -  ||   ||  || CSS
|-
|368797 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368798 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368799 -  ||   ||  || CSS
|-
|368800 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

368801-368900 

|-
|368801 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368802 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368803 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368804 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368805 -  ||   ||  || CSS
|-
|368806 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368807 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368808 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368809 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368810 -  ||   ||  || CSS
|-
|368811 -  ||   ||  || CSS
|-
|368812 -  ||   ||  || CSS
|-
|368813 -  ||   ||  || CSS
|-
|368814 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368815 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368816 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368817 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368818 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368819 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368820 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368821 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368822 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368823 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368824 -  ||   ||  || CSS
|-
|368825 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368826 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368827 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368828 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368829 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368830 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368831 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368832 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368833 -  ||   ||  || CSS
|-
|368834 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368835 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368836 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368837 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368838 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368839 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368840 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368841 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368842 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368843 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368844 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368845 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368846 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368847 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368848 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368849 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368850 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368851 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368852 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368853 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368854 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368855 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368856 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368857 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|368858 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368859 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368860 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368861 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368862 -  ||   ||  || CSS
|-
|368863 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368864 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|368865 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368866 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368867 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368868 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368869 -  ||   ||  || CSS
|-
|368870 -  ||   ||  || CSS
|-
|368871 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368872 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368873 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368874 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368875 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368876 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368877 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368878 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368879 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368880 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368881 -  ||   ||  || Lowe, A.
|-
|368882 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368883 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368884 -  ||   ||  || CSS
|-
|368885 -  ||   ||  || CSS
|-
|368886 -  ||   ||  || CSS
|-
|368887 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368888 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368889 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368890 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368891 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368892 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368893 -  ||   ||  || CSS
|-
|368894 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368895 -  ||   ||  || CSS
|-
|368896 -  ||   ||  || CSS
|-
|368897 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|368898 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368899 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368900 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

368901-369000 

|-
|368901 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368902 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368903 -  ||   ||  || CSS
|-
|368904 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368905 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368906 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368907 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368908 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368909 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368910 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368911 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368912 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368913 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368914 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368915 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368916 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368917 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368918 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368919 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368920 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368921 -  ||   ||  || CSS
|-
|368922 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368923 -  ||   ||  || CSS
|-
|368924 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368925 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368926 -  ||   ||  || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
|368927 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368928 -  ||   ||  || CSS
|-
|368929 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368930 -  ||   ||  || Lagerkvist, C.-I.
|-
|368931 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368932 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368933 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368934 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368935 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368936 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368937 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368938 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368939 -  ||   ||  || CSS
|-
|368940 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368941 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368942 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368943 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368944 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368945 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368946 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368947 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368948 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368949 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368950 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368951 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368952 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368953 -  ||   ||  || CSS
|-
|368954 -  ||   ||  || CSS
|-
|368955 -  ||   ||  || CSS
|-
|368956 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368957 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368958 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368959 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368960 -  ||   ||  || Nyukasa
|-
|368961 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368962 -  ||   ||  || CSS
|-
|368963 -  ||   ||  || CSS
|-
|368964 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368965 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|368966 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368967 -  ||   ||  || CSS
|-
|368968 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368969 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368970 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368971 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368972 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368973 -  ||   ||  || NEAT
|-
|368974 -  ||   ||  || CSS
|-
|368975 -  ||   ||  || CSS
|-
|368976 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368977 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368978 -  ||   ||  || CSS
|-
|368979 -  ||   ||  || CSS
|-
|368980 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368981 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368982 -  ||   ||  || CSS
|-
|368983 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368984 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368985 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368986 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368987 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368988 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368989 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368990 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368991 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368992 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368993 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|368994 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368995 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|368996 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|368997 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|368998 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|368999 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|369000 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0368001